APODIO est une distribution Linux basée sur la distribution Ubuntu. Elle était auparavant basée sur Mandriva. C'est une distribution spécialisée dans le traitement vidéo, graphique et musical.

Description 
Cette distribution contient des outils audio, video, texte (PAO) et image, utilisable en tant que CD-ROM autonome. C'est-à-dire que comme Knoppix ou kaella, elle n'a pas besoin d'être installée. On peut l'utiliser en plaçant le CD-ROM dans le lecteur, en redémarrant l'ordinateur, celui-ci étant réglé pour redémarrer sur le CD-ROM.
Tout se passe ensuite entre le CD-ROM et la mémoire vive (RAM) sans installation. Elle peut aussi être installée sur une mémoire flash (clé USB) afin d'amorcer (booter en anglais) ce système.

APODIO est aussi installable sur une partition de disque dur. La version disponible en 2010 est la 7.04 beta et utilise l'interface graphique GNOME.

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des LiveCD

Liens externes 
  Description sur www.apo33.org

Distribution dérivée d'Ubuntu